Тиге́й ( — «вершина горы, макушка») — посёлок в Усть-Абаканском районе Хакасии. Входит в сельское поселение Райковский сельсовет.

География 
Находится в 35 км к юго-западу от районного центра, пгт Усть-Абакан, в 25 км от города Абакана. В 3 км северо-западнее посёлка находится Красное озеро, популярное места для рыбалки.

На восточной окраине посёлка расположена узловая станция Тигей Красноярской железной дороги на линии Новокузнецк — Абакан. С северо-запада к станции примыкает железная дорога от станции Ачинск I.

Население

Литература 
 Энциклопедия Республики Хакасия : [в 2 т.] / Правительство Респ. Хакасия; [науч.-ред. совет.: В. А. Кузьмин (пред.) и др.]. — Красноярск: Поликор, 2008. Т. 2 : [О — Я]. 320 с. : илл. С. 79. ISBN 978-5-91502-008-4. — С. 185.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Абаканского района